La abreviatura SAS puede referirse a:

Informática 
 Serial Attached SCSI, nueva versión de la interfaz SCSI compatible con SATA;
 SAS (lenguaje de programación), un lenguaje de programación;

Organismos 
 SAS Institute, fabricante de software de inteligencia empresarial;
 Scandinavian Airlines System, aerolínea;
 Servicio Andaluz de Salud, organismo autónomo de la salud de la comunidad autónoma de Andalucía;
  Special Air Service, fuerza militar especial británica;
 Sociedad por acciones simplificada, tipo de entidad empresarial.

Otros 
 Solución de azúcar y sal, SAS, uno de los métodos de rehidratación oral propuesto por la OMS;
 «Su Alteza Serenísima», un título real;

Acrónimos